Panzer är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 
 
 Paul Panzer (1872–1958), tysk-amerikansk skådespelare

Panzer, även Panzerkampfwagen, är en tysk stridsvagnsserie under andra världskriget:
 Panzerkampfwagen I
 Panzerkampfwagen II
 Panzerkampfwagen III
 Panzerkampfwagen IV
 Panzerkampfwagen V
 Panzerkampfwagen VI

Tyska efternamn

Tyska stridsvagnar